Superligaen 1991-92 var den 2. sæson siden ligaens oprettelse. Den blev administreret af DBU

Turneringen bestod af to runder. I første runde i efteråret 1991 rykkede de to lavest placerede hold ned i Kvalifikationsligaen, mens de øvrige otte hold fortsatte i Superligaen i foråret. Nedrykkerne fik henholdsvis 8 og 9 point med til Kvalifikationsligaen. De otte Superliga-hold fik nulstillet deres målscorer og halveret deres antal af point.

Ved afslutningen af første runde rykkede Vejle BK og OB ned i Kvalifikationsligaen. OB endte dog på førstepladsen i denne liga og kunne dermed deltage i Superligaen 1992-93, dette var ikke tilfældet for Vejle BK, der rykkede ned i 1. division. I Superligaens forårssæson endte Lyngby BK på førstepladsen og fik adgang til kvalifikationen til UEFA Champions League. B 1903 og BK Frem på anden- og tredjepladsen kom i kvalifikation til UEFA Cuppen.

Stillingen

Efteråret 1991

Foråret 1992

Topscorere 
17 mål
 Peter Møller (AaB)

12 mål
 Lars Elstrup (OB)
 Michael Manniche (B 1903)

11 mål
 Søren Andersen (AGF)

10 mål
 Per Pedersen (Lyngby Boldklub)
 Steen Thychosen (Vejle BK)
 Alex Nielsen (Næstved IF)
 Heine Fernandez (Silkeborg IF)
 Søren Juel (Næstved IF)

9 mål
 Kim Vilfort (Brøndby IF)
 Peter Nielsen (Lyngby Boldklub)
 Torben Frank (Lyngby Boldklub)

Eksterne henvisninger 
 Slutstillingerne 1991/92 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Peders Fodboldstatistik 

1991-92
Fodbold i 1991
Fodbold i 1992